Die Saison 2015/16 der Oberliga Niedersachsen war die 69. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 7. August 2015 mit der Partie zwischen Aufsteiger TuS Lingen und dem VfL Osnabrück II. Meister wurde Lupo Martini Wolfsburg vor dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Während die Wolfsburger direkt in die Regionalliga Nord aufstiegen musste Egestorf/Langreder eine Aufstiegsrunde spielen, die die Mannschaft erfolgreich abschloss. Die Abstiegsplätze belegten der VfL Bückeburg und Teutonia Uelzen. Der TuS Lingen zog seine Mannschaft zurück.

Aus der Regionalliga Nord stieg der BV Cloppenburg in die Oberliga Niedersachsen ab. Mitabsteiger Goslarer SC 08 versäumte es, rechtzeitig die Lizenz für die Oberliga Niedersachsen zu beantragen und musste daher in die Landesliga Braunschweig hinunter. Aus den Landesligen stiegen der TuS Bersenbrück, Blau-Weiß Bornreihe, der MTV Gifhorn und der Hannoversche SC in die Oberliga Niedersachsen auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2015
Oberliga Niedersachsen 2015 16